Трка на 800 метара за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 17., 18. и 20. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 неће бранити Марија Савинова из Русије због суспензије руских атлетичара са Летњих олимпијских игара 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 65 такмичарки из 45 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  Избеглички олимпијски тим (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки на 800 метара 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 8 група. За полуфинале пласирале су се по 2 првопласиране из сваке групе (КВ) и 8 према постигнутом резултату (кв).,,

Полуфинале 
У полуфиналу такмичарке су биле подељене у 3 групе. За финале пласирале су се по 2 првопласиране из сваке групе (КВ) и 2 према постигнутом резултату (кв).,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-800 м за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 800 метара на Летњим олимпијским играма